Ярвекюла () — назва географічних об'єктів Естонії.

 Ярвекюла — село у волості Елва повіту Тартумаа.
 Ярвекюла — село у волості Рае повіту Гар'юмаа.
 Ярвекюла — село у волості Сааремаа повіту Сааремаа.
 Ярвекюла — село у волості Вільянді повіту Вільяндімаа.